В США насчитывается 3 округа с названием Эллис ():
 Эллис — округ в штате Канзас.
 Эллис — округ в штате Оклахома.
 Эллис — округ в штате Техас.